Phanari kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Fanári (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Ákra Fanári (udde i Grekland, Sydegeiska öarna), 

Robotskapade Greklandförgreningar